Barkingside hat folgende Bedeutungen:

 ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Barking and Dagenham
 eine Station der London Underground; siehe Barkingside (London Underground)